Een Nederlandse Renaissanceschilder, zie Dirck Jacobsz.
 Een Belgische presentator van Sporza radio, zie Dirk Jacobs (presentator)
 Een gewoon hoogleraar sociologie aan de Université Libre de Bruxelles, zie Dirk Jacobs (socioloog)